Georges Wagner (ou George Wagner) peut faire référence à : 
  (1900-1994), homme politique luxembourgeois ; 
 George Raymond Wagner, dit Gorgeous George, (1915-1963), catcheur (lutteur professionnel) américain ; 
 Georges-Paul Wagner (1921-2006), homme politique français ; 
  (1930-1993), archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, de 1981 à sa mort, sous le nom de Georges d’Eudociade.